Rouillac (Charente)
 Rouillac (Côtes-d'Armor)